Een verkeersweg:
N262 (België)
N262 (Nederland), zie Provinciale weg 262